Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Cambrésis » :

 Le régiment de Cambrésis renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le régiment de Cambrésis (1684-1775) 

Homonymie d'unités militaires